Программы для построения графиков:
 Golden Software Grapher , выпускается с 1983 года
 Apple Grapher
 Advanced Grapher 
 Equation Grapher